Logic může být:
 Logic (americký rapper)
 Logic (český rapper)